

Альохіна — мис на острові Кунашир
 Альохіна — річка на острові Кунашир
 Альохіна — бухта біля берегів острова Кунашир

Дивись також 
 Вулиця Альохіна
 Альохіно